Alejandro Ruidiaz – calciatore argentino
 Armando Rodríguez Ruidíaz – compositore, docente, chitarrista e suonatore di cornamusa cubano
 Raúl Ruidíaz – calciatore peruviano